Myśliborzyce peut désigner :

Toponymie
en Pologne:

 Myśliborzyce, village de la voïvodie de Mazovie
 Myśliborzyce, village de la voïvodie d'Opole
 Myśliborzyce, village de la voïvodie de Poméranie occidentale